David Wemyss kan syfta på:

* David Wemyss, 2:e earl av Wemyss (1610–1679), skotsk peer
 David Wemyss, 4:e earl av Wemyss (1678–1720), skotsk peer
 David Wemyss, lord Elcho (1721–1787), skotsk jakobit